HEA steht für:
 Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung, heute HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung
 HEA (Houben-Elektro-Akustik), österreichischer Hersteller elektrotechnischer Geräte
 Breitflanschträger
 Flughafen Herat (IATA-Code), Afghanistan
 Bahnhof Emden Außenhafen (DS100-Code)
 Higher Education Academy

hea steht für:
 Nord-Hmu (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmu-Sprache, einer der Sprachen der Miao

HEA